Hans Daiber ist der Name folgender Personen:
* Hans Daiber (Architekt) (1880–1969), deutscher Architekt
 Hans Daiber (Journalist) (1927–2013), deutscher Journalist und Autor
 Hans Daiber (Orientalist) (* 1942), deutscher Orientalist